Il singolare del torneo di tennis Telford Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Siemerink che ha battuto in finale Martin Laurendeau 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Martin Sinner (primo turno)
 Jan Siemerink (Campione)
 Sláva Doseděl (secondo turno)
 Michael Tauson (primo turno)

 Michiel Schapers (primo turno)
 Dmitrij Poljakov (quarti di finale)
 Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Arnaud Boetsch (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Telford Challenger 1991